Hrvatska:
 Komin (Ploče), naselje pokraj Ploča
 Komin (Sveti Ivan Zelina), naselje pokraj Sv. Ivana Zeline

grijanje:
 vrsta starinskog kamina, u jadranskim seoskim kućama otvoreno ognjište ili komin smješteno je uz začelni zid kuhinje.